Про́цик — украинская фамилия. Известные носители:

  (род. 1952) — американский биохимик.
 Процик, Руслан Иванович (в монашестве Иларион; род. 1980) — украинский иерарх, архиепископ Ровенский.